Плани́рование:
 Планирование — распределение времени и других ресурсов для выполнения поставленных задач.
 Планирование (психология) — высокопорядковая исполнительная функция.

 Планирование — аэродинамический полёт без использования тяги.

См. также 

 План